Чемпионат мира по сноуборду 2001 года — 4-й в истории чемпионат мира, прошедший с 22 по 28 января 2001 года в итальянской Мадонна-ди-Кампильо. Было разыграно 10 комплектов наград — мужчины и женщины выявили сильнейших в хафпайпе, параллельном слаломе, параллельном гигантском слаломе и сноубордкроссе и гигантском слаломе.

Призёры

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Ссылки 
 Чемпионат мира на сайте FIS

Январь 2001 года
Чемпионаты мира в Италии
Международные соревнования по сноуборду в Италии
Спортивные соревнования в Трентино-Альто-Адидже